Osoby o nazwisku Radziejewski:
 Bartłomiej Radziejewski – politolog
 Maciej Radziejewski – gitarzysta
 Maciej Radziejewski – matematyk

Zobacz też 
 Radziejewska